Litzelbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Litzelbach (Grasellenbach), Ortsteil der Gemeinde Grasellenbach, Kreis Bergstraße, Hessen
 Litzelbach (Niedergailbach), Ortsteil der Gemeinde Niedergailbach, Saarpfalz-Kreis, Saarland
 Litzelbach (Pfullendorf), Ortsteil der Gemeinde Pfullendorf, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Litzelbach, am Unterlauf Geislinger Mühlbach , rechter Zufluss der Pfatter über den Donau-Altarm Alten Donau nahe Pfatter, Landkreis Regensburg, Bayern
 Litzelbach (Bärenbach), linker Zufluss des Bärenbachs (zur Rems) vor Bärenbach, Gemeinde Urbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Litzelbach (Dilsbach), rechter Zufluss des Dilsbachs nahe Ober-Ramstadt, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Litzelbach (Edenhauser Bach) oder Kabisbach, linker Zufluss des Edenhauser Baches (zur Friedberger Ach) bei Bach, Gemeinde Todtenweis, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Litzelbach oder Katzenbach (Grabenbach), (zum Grabenbach, zur Ablach) nach Altheim, Gemeinde Leibertingen, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Litzlbach
 Lützelbach
 Lützelnbach, linker Zufluss des Haigerbachs (zur Dill) nach Niederdresselndorf, Gemeinde Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen